Благой Ранов (, с. Бистрица (Кюстендилская область) Болгарии) — болгарский писатель.

Изучал болгарскую филологию в Великотырновском университете «Св. Кирилла и Мефодия», после окончания которого учительствовал, работал журналистом, руководил литературным клубом.

Член Союза болгарских журналистов и Союза болгарских писателей.

Автор книг
 «Змийски колан» (1992),
 «Пушка за пеперуди» (1996),
 «Живи храмове» (2002),
 «Краят на петлите» (2006),
 «От тоя ветер завет нема» (2008),
 «Щръклицъ» (2012),
 «Майстора се смее» (2012),
 «Хляб с вкус на шоколад» (2016)

Ссылки 
 Благой Ранов

Болгарские писатели
Писатели Болгарии
Журналисты Болгарии
Выпускники вузов Болгарии
Родившиеся в Кюстендилской области